Прво Светско првенство у атлетици за јуниоре 1986. (У-20) одржано је у организацији ИААФ на Олимпијском стадиону у Атини од 16 до 20. јула. 

Учествовало је 1.135 атлетичара (752 мушкарца и 383 жене) из 142 земље, који су се такмичили у 41 дисциплини 23 у мушкој и 18 у женској конкуренцуији. 

Пошто је ово било прво светско првенство за јуниоре, сви победници су поставили рекорде Светских првенстава за јуниоре.

Земље учеснице 

  Авганистав (1)
  Албанија (2)
  Алжир (5)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Ангола (2)
  Ангола (2)
  Антигва и Барбуда (3)
  Аргентина (4)
  Аустралија (40)
  Аустрија (15) 
  Бангладеш (1)
  Барбадос (4)
  Бахаме (5)
  Бахреин (3)
  Белгија (9)
  Белизе (1)
  Бермуди (2)
  Боливија (3)
  Боцвана (2)
  Бразил (8)
  Британска Девичанска Острва (2)
  Бугарска (24)
  Буркина Фасо (1)
  Вануату (1)
  Венецуела (3)
  Гамбија (3)
  Гана (5)
  Гвајана (3)
  Гватемала (2)
  Гвинеја (1)
  Гибралтар (1)
  Гренада (2)
  Грчка (41)
  Данска (4)
  Доминиканска Република (5)
  Египат (7)
  Еквадор (3)
  Етиопија (25)
  Заир (1)
  Замбија (3)
  Западна Немачка (42)
  Зимбабве (2)
  Израел (5)
  Индија (11)
  Индонезија (4)
  Ирак (1)
  Ирска (1)
  Исланд (4)
  Источна Немачка (41)
  Италија (35)
  Јамајка (9)
  Јапан (28)
  Јужна Кореја (3)
  Јужни Јемен (1)
  Југославија (15)
  Кајманска Острва (1)
 Камбоџа (1)
 Камерун (2)
 Канада (65)
 Кенија (12)
 Кина (8)
 Кинески Тајпеј (3)
 Кипар (7)
 Колумбија (6)
 Комори (1)
 Конго (2)
 Костарика (2)
 Куба (27)
 Кувајт (3)
 Кукова Острва (1)
 Лесото (3)
 Либан (3)
 Либерија (1)
 Лихтенштајн (1)
 Мадагаскар (2)
 Мађарска (19)
 Малави (1)
 Малезија (2)
 Малта (2)
 Мароко (6)
 Мауританија (1)
 Маурицијус (4)
 Мексико (8)
 Монасерат (1)
 Науру (1)
 Непал (1)
 Нигерија (20)
 Никарагва (2)
 Нови Зеланд (11)
 Норвешка (84)
 Обала Слоноваче (4)
 Оман (1)
 Пакистан (2)
 Палестина (3)
 Панама (3)
 Папуа Нова Гвинеја (2)
 Парагвај (3)
 Перу (3) 
 Пољска (23)
 Порторико (6)
 Португалија (8)
 Румунија (16)
  Салвадор (2)
  Сан Марино (2)
  Саудијска Арабија (8)
  Свазиленд (3)
  Света Луција (2)
  Сенегал (1)
  Сејшели (2)
  Сенегал (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Сент Китс и Невис (1)
  Сијера Леоне (2)
  Сингапур (2)
  Сједињене Амњеричке Државе (75)
  Совјетски Савез (69)
  Сомалија (2)
  Судан (3)
  Суринам (1)
  Тајланд (5)
  Танзанија (3)
  Того (1)
  Тонга (2)
  Тринидад и Тобаго (5)
  Тунис (4)
  Уједињени Арапски Емирати (6)
  Уједињено Краљевство (38)
  Уругвај (3)
  Филипини (2)
  Финска (14)
  Фиџи (1)
  Француска (39)
  Холандија (8)
  Холандски Антили (1)
  Хонгконг (2)
  Чад (1)
  Чехословачка (15)
  Чиле (5)
  Џибути (4)
  Швајцарска (5)
  Шведска (19)
  Шпанија (30)
  Шри Ланка (5)

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 

Домаћин Грчка није освојила ниједну медаљу

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља укупно

Референце

Спољашње везе 
 Статистика СП У-20

Светско првенство у атлетици за јуниоре
Атлетика у 1986.